Почек-Іш-Цой (Почек'-іш-цой, Почек-Іш-Ц'ой) (дати народження і смерті невідомі ) — халач-вінік майя-тольтекської держави. Переніс столицю до Чичен-Іци. Ім'я перекладається як «Той, хто потоптав завойованих жінок».

Життєпис 
Ймовірно походив з тольтекського роду, але мав родинні зв'язки з місцевою майяською знаттю. Є свідчення до належності до династії На. Про діяльність відомо замало. У 1047 році, після смерті Хольтун-Балама, стає халач-вініком. Того ж року переносить столицю з Ічкаан-сіхоо до Чичен-Іци. Сприяв піднесенню своєї держави, при ньому було затверджено панівне становище Чичен-Іци в так званій Майяпанській лізі.

На затвердження нового панівного статусу започаткував великі будівельні роботи, зокрема збільшено та добудовано храм Кукулькана, майданчики для гри у м'яч, інші величні споруди. Натепер невідомо тривалість володарювання Почек-Іш-Цой, а також спадкоємців його влади.

Джерела 
 Кнорозов Ю. В. Письменность индейцев майя. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 25
 THE RISE OF HUNAC CEEL TO POWER
 MÉRIDA DE YUCATÁN

Правителі Чичен-Іци
Персоналії XI століття